День ветеранів () або День ветерана може відноситися до:

 День ветеранів (США) — національне свято США, що відзначається щорічно 11 листопада.
 День ветерана (Україна) — свято в Україні, що відзначається в один день з Міжнародним днем осіб похилого віку 1 жовтня.
 День збройних сил (Велика Британія) — свято Великої Британії, у 2006–2008 роках мало назву «День ветеранів». Відзначається щорічно в останню неділю червня.
 День ветеранів (Нідерланди) — свято Нідерландів, оригінальна назва «Veteranendag». Відзначається у кінці червня.
 День ветеранів (Норвегія) — свято Норвегії, оригінальна назва «Veterandagen». Відзначається 8 травня.
 День ветеранів (Південна Корея) — свято Південної Кореї, відзначається 8 жовтня.
 День ветеранів (Швеція) — свято Швеції, оригінальна назва «Veterandagen». Відзначається 29 травня.
 Національний день ветеранів () — день пам'яті останнього дня Другої світової війни у Фінляндії. Відзначається 27 квітня.

Свята